Cartier (prezime), prezime
 Cartier (tvrtka)
 Greben Cartier
 Cartier (otok), nenaseljeni otok na istoimenom grebenu u Timorskom moru
 Cartier (tipografija)